Szürkület, csillagászati fogalom
 Szürkület – Fehér György filmje
 Szürkület –Kányádi Sándor verseskötete